Thierstein (district), een district in het Zwitserse kanton Solothurn
Thierstein (Fichtelgebirge), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren